Tridactylus är ett släkte av insekter. Tridactylus ingår i familjen Tridactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Tridactylus